est un groupe autochtone de l'ethnie des Tlingits en Alaska.

Auke est aussi un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, montagne du sud de l'Alaska
, localité de l'Alaska, près de Juneau
, lac de Auke Bay, Alaska

Voir aussi
, prénom frisons

Homonymie de toponyme